"Yerba Buena" pode significar:

 Yerba Buena (Tucumán), cidade argentina
 Yerba Buena (departamento), departamento argentino
 Ilha de Yerba Buena, ilha na Califórnia (EUA)
 Yerbas Buenas, comuna chilena da Região de Maule

Desambiguações de topônimos